Lisa Johanna Jonsson, född 23 mars 2001, är en svensk bloggare och youtubare  under namnet Misslisibell. Hon började blogga och göra Youtubeklipp när hon var tio år gammal och blev framför allt spridd och uppmärksammad för sina sminkvideor.

Lisa Jonsson har två gånger fällts av Reklamombudsmannens opinionsnämnd för smygreklam i sina videor.

I september 2018 släppte Lisa sin bok Ni vann aldrig, så tog jag mig levande  genom högstadiet och presenterade den på Bokmässan. Boken är självbiografisk och handlar om Lisas skoltid då hon blev mobbad. Hon skriver även om vad mobbning är, om näthat och psykisk ohälsa samt vad man kan göra om man själv eller ens barn blir utsatt.

Bibliografi 
 2018 -

Källor

Externa länkar 

MissLisibells Blogg
MissLisibells Youtube-kanal

Svenska bloggare
Kvinnor 
Födda 2001
Levande personer
Youtubare från Sverige
Nominerade i Guldtuben 2014
Nominerade i Guldtuben 2015
Nominerade i Guldtuben 2016